Провинция Чжэцзян включает в себя:
 11 единиц окружного уровня.
 2 города субпровинциального значения.
 9 округов

 90 единиц уездного уровня.
 22 городов уездного уровня.
 35 уездов.
 1 автономный уезд.
 35 городских округов.

 1598 единиц волостного уровня.

Шаосин